Ла́нинский переу́лок — переулок в Восточном административном округе города Москвы на территории района Богородское.

История 
Переулок получил своё название в XIX веке по фамилии одного из домовладельцев.

Расположение 
Ланинский переулок проходит от Наримановской улицы на север, пересекает 1-ю Мясниковскую улицу, поворачивает на северо-запад и пересекает Погонный проезд, за которым продолжается до Лосиноостровской улицы.

Домовладений по переулку не числится, последние частные жилые дома были снесены в начале 1970-х годов.

Транспорт

Наземный транспорт 
По Ланинскому переулку не проходят маршруты наземного общественного транспорта. На Погонном проезде расположена остановка «Ланинский переулок» трамваев 2, 4л, 4п, 7, 46.

Метро 
 Станция метро «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии и станция МЦК «Бульвар Рокоссовского» — восточнее улицы (1,6 км), на Ивантеевской улице.
 Cтанция МЦК «Белокаменная» - вблизи северного конца улицы, на Яузской аллее.

Примечания 

Переулки Москвы